Владимир Александрович Романов (1889—1946) — русский военный лётчик.

Биография 
Родился 8 декабря 1889 года в Тирасполе Херсонской губернии в православной семье военного.

Военная служба 
Военную карьеру в 1901 году с обучения в Сумском кадетском корпусе. С 1906 по 1908 год обучался в Первом Московском кадетском корпусе.

Российская империя 
С 1908 по 1910 годы проходил военно-училищные курсы Тверского кавалерийского училища, откуда 6 августа 1910 года в чине корнета был выпущен в 3-й драгунский Новороссийский полк. В этом же полку 18 октября 1910 года был назначен младшим офицером эскадрона Её Величества. Поручик с 15 сентября 1913 года.

С 26 февраля 1915 года — наблюдатель 13-го корпусного авиационного отряда. 10 октября 1915 года был командирован в Севастопольскую военную авиационную школу.

В январе 1916 года сдал экзамен на звание военного лётчика на аппарате типа «Фарман-16» и был назначен в Эскадру воздушных кораблей. В феврале 1917 года — временно исполняющий обязанности командира воздушного корабля «Илья Муромец-XIX». Позже был переведён на самолёт «Илья Муромец-II».

С 28 июня 1917 года — инструктор солдатской группы Эскадры воздушных кораблей. Получил звание штабс-ротмистра 5 августа. Ротмистр с 6 августа. С 23 августа — командир воздушного корабля «Илья Муромец-II». 2 сентября был избран членом хозяйственно-технического комитета. А с 25 сентября 1917 года — старший инструктор Авиационной школы Эскадры воздушных кораблей.

Советская Россия 
После Октябрьской революции Романов в 1918 году добровольно вступил в РККА. Был арестован «по подозрению в контрреволюционной деятельности и участии в офицерской организации. Заключён в концлагерь», но вскоре освобождён.

С 15 августа 1918 года Владимир Романов — командир корабля № 1 в Авиационной группе воздушных кораблей. С 14 октября — командир 

С 27 марта 1919 года исполнял дела командира Авиационной группы воздушных кораблей. С 16 апреля — снова командир  С 19 мая числился заведующим аэродромом. В 1919 году в составе Авиационной группы особого назначения участвовал в бомбардировках 4-го Донского корпуса генерала К. К. Мамонтова.

3 февраля 1920 года арестован в городе Сарапул органами ВЧК «как участник заговора против Советской власти в 1918 году». 7 июня военный лётчик Романов «был заключён в Ивановский концентрационный лагерь до конца Гражданской войны». Постановлением ВЦИК РСФСР от 21 августа 1920 года срок наказания сокращён до одного года, и 7 июня 1921 года Романов был освобождён.

После Гражданской войны занимал должность начальника канцелярии Зиминского уездного военного комиссариата.

СССР 
С 13 января 1923 года Романов — командир батальона Высшей военной школы воздушной стрельбы и бомбометания.

С 13 мая 1924 года — инструктор 1-го разряда. 12 августа был откомандирован для работы в общество «Добролёт».

20 января 1925 года В. А. Романов был «уволен в бессрочный отпуск», но менее чем через месяц вновь определён на службу. С 10 февраля — военный лётчик 1-й отдельной тяжелой авиационной эскадрильи ВВС РККА.

С 31 декабря 1926 года — командир неотдельного отряда 57-й авиационной эскадрильи ВВС РККА, затем — командир корабля 55-й авиационной эскадрильи ВВС РККА.

С 8 апреля 1927 года — командир 2-го неотдельного отряда 55-й авиационной эскадрильи ВВС РККА.

15 апреля 1928 года по собственному желанию откомандирован для работы в акционерное общество «Укрвоздухпуть» и 11 мая был зачислен в резерв РККА.

С 1930 года — пилот Среднеазиатского управления Гражданского воздушного флота, затем, до декабря 1936 года — Западно-Сибирского управления ГВФ.

С декабря 1936 года по декабрь 1939 года — инспектор эксплуатационного управления ГВФ, затем старший инспектор Главной инспекции ГВФ.

В период Советско-финской войны Романов нёс службу в качестве пилота-добровольца на санитарном самолёте, «…налетав за 35 дней боевой работы , перевезя более  бойцов и командиров».

По возвращении с фронта был назначен в Московский санитарный отряд, затем переведён по состоянию здоровья в 200-й санитарный отряд.

В составе Белорусской авиационной группы участвовал в Великой Отечественной войне, «…налетал 563 часа, перевезя  бойцов и командиров, сделав  санитарных рейса». В ноябре 1941 года получил сильную травму ноги и был эвакуирован в Новосибирск. 6 февраля 1945 года он по состоянию здоровья снят с летной работы.

Умер 13 марта 1946 года в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище.

Заключением Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15 октября 1998 года Романов Владимир Александрович был реабилитирован.

Награды 
 Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (21 июня 1915) — «за то, что 17-го марта 1915 г., при обстановке исключительной трудности, с опасностью от артиллерийского огня противника, произвел на аэроплане разведку и выяснил начавшийся отход значительных сил неприятеля от Красно на Кальварию. Эти сведения, впоследствии вполне подтвердившиеся, дали возможность своевременно принять меры к переходу в решительное наступление, результатом чего был одержан успех над противником, отброшенным из района Лодзее к Калъварии и Людвинову».
 Также награждён орденами Российской империи: Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом — «за то, что в бою под м. Виштынцом, будучи ординарцем у начальника конницы, своевременно передал под сильным артиллерийским огнём приказ отходить передовым частям» (Выс. пр. 27.11.1914), Св. Анны 4-й степени — «за то, что будучи ординарцем у начальника конницей, в бою, под огнём, передавал приказания» (Выс. пр. от 27.11.1914), Св. Анны 2-й степени с мечами (Выс. пр. 31.05.1916), Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом (Выс. пр. 10.02.1917.
 За период работы в Гражданском воздушном флоте СССР был награждён орденом Красной звезды (01.07.1936  за 20-летнюю непрерывную летную деятельность и безаварийный налет 1 млн. клм на линиях Гражданского Воздушного Флота) и персональной пенсией Правительства СССР (1939 год).

Источники 
 Авиаторы — кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия периода Первой мировой войны 1914—1918 годов: Биографический справочник / Сост. М. С. Нешкин, В. М. Шабанов. — М: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. — 360 с., илл.

Примечания

Ссылки 
 РОМАНОВ Владимир Александрович
 Романов Владимир Александрович

Похороненные на Ваганьковском кладбище
Выпускники Первого Московского кадетского корпуса
Военные лётчики Российской империи
Военные лётчики СССР
Лётчики Первой мировой войны (Россия)